Краудер има више значења:
 Краудер (Мисисипи)
 Краудер (Оклахома)